Mezen (vogels) (Paridae) zijn een familie van de zangvogels.
 Mezen (rivier), een rivier in noordelijk Europees Rusland
 Mezen (stad), een kleine stad aan deze rivier